Hurra - ein Junge! – film del 1931 diretto da Georg Jacoby
Hurra - ein Junge! – film del 1953 diretto da Ernst Marischka e, non accreditato, Georg Jacoby
Hurra - ein Junge! – film tv del 1966 diretto da Klaus Wagner